Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2016 – dwudzieste drugie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 28 listopada – 7 grudnia 2016 roku w Angoli. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Tunezji. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2017.

Losowanie grup zaplanowano na 25 czerwca 2016 roku w Luandzie i w jego wyniku wyłoniono dwie pięciozespołowe grupy. Wszystkie spotkania rozegrano w Pavillon des Sports de Kilamba.

Po meczu półfinałowym zespół Senegalu został zdyskwalifikowany za wystawienie nieuprawnionej zawodniczki, oznaczało to, że do MŚ 2017 awansowali pozostali trzej półfinaliści. W zawodach triumfowała po raz dwunasty Angola.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2016 w piłce ręcznej
2016 w Afryce
Piłka ręczna w Angoli
Sport w Luandzie